Unter Haararbeiten versteht man 
 die Handwerkstechniken und Produkte der Friseure und Perückenmacher, siehe Perücken 
 im 19. Jahrhundert aus Menschenhaar kunsthandwerklich hergestellte Schmuckstücke (Haarschmuck) und Wandbilder (Haarbilder).